Las siglas BGB pueden referirse a:

 El Código Civil de Alemania, del alemán Bürgerliches Gesetzbuch.
 El emulador BGB de la consola Gameboy de Nintendo.